

Алгабас — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Алгабас — село, Аксуатський район, Абайська область
 Алгабас — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Алгабас — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Алгабас — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Алгабас — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Алгабас — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Алгабас — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Алгабас — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Алгабас — село, Казибек-бійський сільський округ, Жетисайський район, Туркестанська область
 Алгабас — село, Кегенський район, Алматинська область
 Алгабас — село, Келеський район, Туркестанська область
 Алгабас — село, Кизилкумський сільський округ, Жетисайський район, Туркестанська область
 Алгабас — село, Коксуський район, Жетисуська область
 Алгабас — село, Коргалжинський район, Акмолинська область
 Алгабас — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Алгабас — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Алгабас — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Алгабас — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Алгабас — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Алгабас — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Алгабас — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Алгабас — село, Кайиндинський сільський округ, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Алгабас — село, Кумарицький сільський округ, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Алгабас — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Алгабас — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Алгабас — село, Уланський район, Східноказахстанська область
 Алгабас — село, Чиїлійський район, Кизилординська область